Патиј има више значења:

 Патиј (Атлекизајан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Патиј (Истепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику